Би́чвуд ( — букв. «буковый лес», или  — букв. «пляжный лес») — англоязычный топоним:

Топонимы 
США
Сортировка по штатам, по алфавиту
  — неинкорпорированная коммуна в Мичигане.
 Бичвуд — боро в Нью-Джерси.
  — пригород Кливленда, Огайо.

Прочие страны
  — поселение в Мерсисайде, Англия, Великобритания.

 Прочее 
 Бичвуд — национальное мемориальное кладбище в Оттаве, Канада.
 Бичвуд-авеню — улица, проходящая вдоль границы этого кладбища.
  — особняк Асторов, Ньюпорт (Род-Айленд), США.
  — особняк Фрэнка Артура Вандерлипа, Брайрклифф-Мэнор, штат Нью-Йорк, США.

 См. также 
 Бичвудс — неконфессиональное кладбище в пригороде Нью-Йорка Нью-Рошелле.
  — статистически обособленная местность в Огайо, США.
  — городок в Кентукки, США.
 '' — американская музыкальная группа.